Durot ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Durot (* 2001), Schweizer Unihockeyspieler
 Judith Durot (* 1963), Schweizer Politikerin (Grüne)